MZ:
 MZ (формат) — формат файлов .EXE в DOS.
 Motorradwerk Zschopau — немецкий производитель мотоциклов.
 MŽ — Македонски Железници, македонская железнодорожная компания.
 DSB MZ — серия шведских тепловозов.
 mz — двухбуквенный код Мозамбика в ISO 3166-1.
 .mz — национальный домен верхнего уровня для Мозамбика.